Maman est une chanson de la chanteuse française Louane Emera, sortie en single le  et tirée de son premier album Chambre 12. La chanson est dédiée à sa défunte mère, qui l'a quittée en .

Classements hebdomadaires

Notes et références 

Single musical sorti en 2015
Chanson interprétée par Louane
Chanson écrite par Yohann Malory
Chanson écrite par Tristan Salvati